Bartolozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Eddy Bartolozzi (* 1977), venezolanischer Ringer
 Francesco Bartolozzi (1728–1815), italienischer Kupferstecher
 Gaetano Bartolozzi (1757–1821), italienischer Kupferstecher, Kunsthändler und Kaufmann
 Paolo Bartolozzi (1957–2021), italienischer Politiker
 Therese Bartolozzi († 1843), deutsche Pianistin und Komponistin
 Waldemaro Bartolozzi (1927–2020), italienischer Radrennfahrer und Sportlicher Leiter